Garhwal (vorstendom), een voormalig koninkrijk in India
Garhwal (district), een district in India